Агая́н () — армянская фамилия. Известные носители:

  (род. 2000) — российский дзюдоист, бронзовый медалист чемпионата России и Всемирных военных игр в лёгком весе (2019).
 Агаян, Газарос (Хазарос) (1840—1911) — писатель.
 Агаян, Джонрид Иосифович (1924—2004) — плакатист.
 Агаян, Изабелла Иосифовна (1922—2010) — художница.
 Агаян, Мушег Газаросович (1888—1966) — композитор.
 ААгаян, Сос Суренович (род. 1946) — американский ученый в области информатики, математики, информационной безопасности, искусственного интеллекта, доктор технических наук.
 Агаян, Сусанна Михайловна (1900—1958) — художница.
 Агаян, Тамара Львовна (1915—2001) — педагог.
 Агаян, Цатур Павлович (1911—1982) — историк.
 Агаян, Эдуард Багратович (1913—1991) — советский и армянский лингвист.

См. также